The Road to Glory (pel·lícula de 1926), pel·lícula estatunidenca muda dirigida per Howard Hawks, protagonitzada May McAvoy, Leslie Fenton i Ford Sterling
 The Road to Glory (pel·lícula de 1936), pel·lícula estatunidenca dirigida per Howard Hawks, protagonitzada per Fredric March, Warner Baxter i Lionel Barrymore